Fantastische kunst
Fantastische literatuur